Giada – pietra dura
 Giada – nome proprio di persona femminile italiano
  – sommergibile della Regia Marina
 Giada – tonalità del colore verde